Ugoszcz – niewielkie jezioro położone na południu Równiny Goleniowskiej na skraju Puszczy Bukowej w szczecińskim osiedlu Płonia przy od ul. Trzcinowej.

Linki zewnętrzne 
 położenie jeziora

Jeziora na Równinie Goleniowskiej
Jeziora w Szczecinie